Григорий Фёдорович Горбунков (1897—1945) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения инженерно-минной роты 34-й гвардейской мотострелковой бригады (12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант. Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился в 1897 году на хуторе Малый Терновой Нижне-Чирской станицы Второго Донского округа Области войска Донского (ныне Чернышковского района Волгоградской области) в семье казака. Русский.

Образование начальное. Работал в колхозе.

В Красной Армии с октября 1941 года. Член ВКП(б). В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года.
 
Командир отделения инженерно-минной роты гвардии сержант Горбунков отличился 21 января 1945 года в боях за г. Иновроцлав (Польша). Обнаружив сосредоточение гитлеровцев в двух зданиях, подобрался к одному из них и, заложив в стену взрывчатку, произвёл взрыв, который открыл путь наступающим. Ведя разведку системы заграждений в тылу противника, подошёл к мосту и столкнулся с группой гитлеровцев, которые намеревались взорвать мост. Огнём из автомата и гранатами уничтожил фашистов и спас мост.

Погиб в бою 21 апреля 1945 года. Похоронен в г. Мыслибуж Щецинского воеводства (Польша).

Память

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года.
 Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3 степени и медалями.

Примечания

Ссылки 

 Чернышковский муниципальный район — Герои Советского Союза и России.

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше
Члены КПСС